Venasque é uma comuna francesa na região administrativa da Provença-Alpes-Costa Azul, no departamento de Vaucluse. Estende-se por uma área de 35,01 km². 

Pertence à rede das As mais belas aldeias de França.

Demografia

Comunas de Vaucluse